

Astronomia 
 9524 O'Rourke – asteroide

Persone 
 Beto O'Rourke (1972) – politico statunitense
 Dennis Patrick O'Rourke (1945-2013) – regista australiano
 Danny O'Rourke (1983) – calciatore statunitense
 Derval O'Rourke (1981) – atleta irlandese, specialista nei 100 metri a ostacoli
 Jessica O'Rourke (1986) – calciatrice professionista statunitense
 Jimmy O'Rourke (1946-2022) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Heather Michele O'Rourke (1975-1988) – attrice statunitense
 Joseph Cornelius O'Rourke (1772-1849) – generale russo di discendenza irlandese
 Laurence O'Rourke (?) – ricercatore al quale è dedicato l'asteroide 9524 O'Rourke
 Frank O'Rourke (1878-1954) – calciatore scozzese
 Frank O'Rourke (1916-1989) – scrittore statunitense
 Michael James O'Rourke (1878-1957) – militare irlando-canadese, decorato con la Victoria Cross
 Mike O'Rourke (1868-1934) – giocatore di baseball statunitense
 Mike O'Rourke (1955) – lanciatore del giavellotto neozelandese
 Steve O'Rourke (1940-2003) – manager e pilota automobilistico britannico

Altro
 O'Rourke – famiglia reale irlandese

Pagine correlate 
 Rourke
 Jim O'Rourke